Memling (schip), een Belgisch motorschip
 Memling (trein), een Europese internationale trein
 Hans Memling, een Vlaamse kunstschilder